Plaats in Indonesië
 Lajer (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Lajer (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Lajer (Tukdana), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java